James Bond Jr. peut désigner :

Télévision 
 James Bond Junior (James Bond Jr. en anglais), une  série télévisée d'animation.

Jeu vidéo 
Les jeux vidéo sont basés sur le personnage de la série télévisée :
 James Bond Jr., un jeu vidéo d'action-plates-formes, sorti en 1991 sur NES ;
 James Bond Jr.,  un autre jeu vidéo d'action-plates-formes, sorti en 1992 sur Super Nintendo.

Voir aussi

Références